Bancroftia moschata är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Johann Billberg. Bancroftia moschata ingår i släktet Bancroftia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
moschata